Birac kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Birac, Charente, ort och kommun, 
 Birac, Gironde, ort och kommun, 
 Birac-sur-Trec, ort och kommun, Département du Lot-et-Garonne,